А з завтрашнього дня все знову? () — мелоромантична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Камо Набако», про кохання між хлопцями (віце-президентом і звичайним робітником) у японській компанії.

Сюжет 
Історія 1): У Сюньі в офісі всі просто на вухах стоять. А все через те, що пропав син президента і спадкоємець компанії Юусей Саотоме! З чуток, він просто не захотів одружитися з розрахунку і втік. Один лише Сюнья знає, що віце-президент втратив пам'ять і зараз знаходиться в його квартирі. І ця людина зовсім не така холодна і байдужа, яким його звикли бачити на роботі. Новий Юу дуже спокійний і любить готувати для нашого героя. Перший час Сюнья живе, ніби у сні. І тільки совість не дає йому спокою. А раптом у Юу вже є кохана людина, яка шукає його? І що станеться, коли пам'ять Юу повернеться?

Персонажі 
 Сюнья — звичайний молодий робітнику компанії. Світлі очі та волосся. Невисокий.
 Юусей Саотоме — віце-президент компанії, що втратив пам'ять. Молодший син. Високий, коротке волосся. Темні очі та волосся.
 Саотоме — президент компанії.

Див. також 
 Prince of Tennis dj - Yours Channel
 The Window Cleaner and the Director
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «myanimelist.net»  
 Манґа на сайті «www.mangaupdates.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако